Pif puede hacer referencia a:

Pif Gadget, una publicación francesa de historietas de la segunda mitad del siglo XX.
Pif y Hércules fue una serie animada francesa.
Pierfrancesco Diliberto, director y actor italiano, cuyo nombre artístico es Pif.
Foro internacional de Pusan